Leonberg, ville allemande de Bade-Wurtemberg
 Leonberg, commune allemande de Bavière
 Le leonberg, une race de chiens